Wahlen kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Valle San Silvestro, Dobbiaco – ort, Dobbiaco, Trentino-Alto Adige, Bolzano,

Schweiz 

 Wahlen, ort och kommun, Basel-Landschaft, Bezirk Laufen,